Моніка Соцко (, Варшава) — польська шахістка, гросмейстер (2008).
 Бартош Соцко (, 10 kbcnjgflf 1978, П'ясечно) – польський шахіст, багаторазовий чемпіон Польщі, гросмейстер з 1999.